Lamma steht für:

 Lamma Island, eine Insel von Hongkong
 Lamma (Westpantar Meer), ein indonesisches Dorf im Distrikt Westpantar Meer
Schlucht des jungen Rotten im Goms, Kanton Wallis in der Schweiz